Verrotting of bederf
 Rot (bestuur): Een eenheid van de burgerwacht in steden en dorpen tijdens het ancien régime, geleid door een rotmeester.
 Bende (misdaad)
 Vier geweren in piramidevorm tegen elkaar gezet.

Personen 
 Jan Rot (zanger) (1957), een Nederlands zanger, componist, tekstdichter en 'hertaler'.
 Jan Rot (tekenaar) (1892 – 1982), een Nederlandse politieke tekenaar.

Afkortingen en codes 
 Rotatie, afgekort rot. (doorverwijspagina)
 Rot13, een simpel encryptiealgoritme, behorend tot de Caesarrotaties.
 Tarom, de nationale luchtvaartmaatschappij van Roemenië, met ICAO-code ROT.
 Realiteits-OriëntatieTraining, een benaderingswijze bij dementie

Toponiemen 
 Rot (Älvdalen), een plaats in de Zweedse gemeente Älvdalen.
 Abdij Rot, ook Roth, Münchroth of Mönchroth in Rot an der Rot, was een tot de Zwabische Kreits behorende abdij.
 Rot am See, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.
 Rot an der Rot, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.
 St. Leon-Rot, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.
 Rot (rivier) (deels ook Baierzer Rot genoemd), een riviertje in Baden-Württemberg dat uitkomt op de Donau.

Zie ook 
 Rott (doorverwijspagina)
 Roth (doorverwijspagina)